Петър Пашата може да се отнася за:

 Петър Радев-Пашата (1875 – 1975), войвода на ВМОРО
 Петър Костов-Пашата (1889 – 1923), войвода на ВМОРО и ВМРО